Schlunegger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schlunegger (1938–2000), Schweizer Skirennfahrer und Trainer
 Georg Schlunegger (* 1980), Schweizer Komponist, Songwriter und Produzent

 Hedy Schlunegger (1923–2003), Schweizer Skirennfahrerin
 Jean-Pierre Schlunegger (1925–1964), Schweizer Schriftsteller